Бургуста — топоним в России:

 Бургуста — река в Ростовской области, приток Керчика.
 Бургуста — река в Ростовской и Луганской областях, приток Кундрючьей.
 Бургуста — посёлок в Калмыкии.

См. также 
 Большая Бургуста
 Малая Бургуста